Harsīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Harsīn (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Harsīn, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar